Quintessence (du latin quinta essentia, cinquième essence) peut désigner :

Sciences 
 Quintessence (philosophie) : concept développé durant l'Antiquité pour décrire une substance qui n'appartient pas aux quatre éléments et qui a également contribué au développement de l'alchimie. 

 Quintessence (cosmologie) : les cosmologistes contemporains appellent également ainsi un champ analogue à celui décrit par la constante cosmologique, mais variable dans le temps.

Musique

Groupe 
 Quintessence est un groupe anglais de rock progressif du début des années 70.
 Quintessence est un groupe français de black metal.
 Quintessence est un groupe français de musique pop rock et variétés internationales qui se consacre à l'animation de soirées dansantes, en région PACA. Fondé  en 2008, il est composé de quatre musiciens (guitare électrique, guitare basse, batterie, claviers) et d'une chanteuse.

Chanson 
 Quintessence est le titre d'un morceau de l'album Panzerfaust de Darkthrone, sorti en 1995.
 Quintessence est le titre d'un morceau de l'album Genesis de Rotting Christ, sorti en 2002.
 Quintessence est le titre d'un morceau de l'EP The September d'Anorexia Nervosa, sorti en 2005.
 Quintessence est le titre d'un morceau de l'album Crack the Skye de Mastodon, sorti en 2009.

Album 
 The Quintessence est un album de Clifford Brown sorti en 1954-1956 ;
 The Quintessence est un album de Quincy Jones sorti en 1961 ;
 Quintessence est un album du pianiste Bill Evans, sorti en 1976 ;
 Quintessence est un album de compilation du groupe de folk français Malicorne, sorti en 1977 ;
 Quintessence est un album du groupe de folk français La Bamboche sorti en 1978 ;
 Quintessence est le premier album studio du groupe de black metal québécois Sombres Forêts.

Cinéma 
 Le Festival Quintessence est un festival de cinéma qui se tient depuis 2003 à Ouidah au Bénin.

Autres 
 On utilise aussi ce terme dans le jeu de rôle Exaltés ou Mage : l'Éveil, il désigne alors l'énergie magique.
 On utilise également ce terme pour qualifier les « runes » les plus puissantes dans le jeu League of Legends.